Suttermans ist der Familienname von:

 Cornelis Suttermans (* um 1660; † um 1670), flämischer Maler
 Franz Suttermans († vor 1642), Maler, tätig am Hof in Wien
 Jan Suttermans (Wirker), 16. Jahrhundert, flämischer Wirker, tätig in Florenz
 Jan Suttermans (Maler), 17. Jahrhundert, Maler, tätig am Hof in Wien
 Justus Suttermans (1597–1681), flämischer Maler